San Remo steht für:

 San Remo (New South Wales), Stadt in New South Wales, Australien
 San Remo (New York), Weiler im Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten
 San Remo (Victoria), Stadt in Victoria, Australien
 San Remo (Western Australia), Vorort von Perth, Australien
 The San Remo, Gebäude am Central Park in New York City, Vereinigte Staaten
 Villa San Remo, Gebäude im Stadtteil Loschwitz, Dresden

Siehe auch:
 Sanremo, Stadt in Italien
 Sanremo-Festival, italienischer Musikwettbewerb